Ivers ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Ivers, deutsche Handballspielerin
 Axel Ivers (1902–1964), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher, Bühnenautor und Übersetzer
 Ellen Ivers-Tiffée (* 1951), deutscher Materialwissenschaftlerin
 Gero Ivers, Sänger einer Fun-Metal-Band, siehe Knorkator
 Hermann Ivers (1892–1942), KPD-Mitglied und Anti-NS-Widerständler in Eckernförde
 Otto Ivers (1895–1945), hessischer Politiker (NSDAP)

Siehe auch:

 Iwers
 Iversen